1FLTV (presumivelmente: 1 Fürstentum Liechtenstein Television) é a única estação de televisão do Liechtenstein. Começou as suas transmissões em língua alemã no dia 15 de Agosto de 2008.

Liechtenstein no Festival Eurovisão da Canção 

Liechtenstein mostrou interesse em participal no Festival Eurovisão da Canção, em 1969 e 1976. Apesar disso, não foi possível porque na altura Liechtenstein não tinha uma estação televisiva com sede naquele país. Se a 1FLTV se tornar membro activo da União Europeia de Radiodifusão, então Liechtenstein poderá ter a sua representação nacional na Eurovisão.

Ligações externas 
 Site oficial da 1FLTV

Liechtenstein